Венявский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Венявский, Адам Тадеуш (1876—1950) — польский композитор.
 Венявский, Генрик (1835—1880) — польский скрипач.
 Венявский, Юзеф (1837—1912) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Венявский, Юлиан (1834—1912) — польский писатель, драматург, участник январского восстания 1863 года.

См. также
 Венявская, Ирена Регина (1880—1932) — композитор, дочь Г. Венявского.